Hammond steht für:

 Hammond (Automarke), eine ehemalige britische Automarke
 Hammond (Familienname), der Familienname Hammond

Hammond ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hammond (Illinois)
 Hammond (Indiana)
 Hammond (Louisiana)
 Hammond (Maine)
 Hammond (Minnesota)
 Hammond (Montana)
 Hammond (New York)
 Hammond (Oregon)
 Hammond (Texas)
 Hammond (Wisconsin), im St. Croix County
 Hammond (Town), Town(ship) im St. Croix County, Wisconsin
 Hammond (Georgia), jetzt Sandy Springs

sowie 

 Hammond (South Australia), einer Geisterstadt in Australien

Siehe auch:
 Hammond-Orgel
 Hammond-Gletscher
 Hammond-Postulat, Kinetik-Lehrsatz der Physikalischen Chemie